Geografia:
 Williams (Arizona)
 Williams (Califòrnia)
 Williams (Carolina del Sud)
 Williams (Iowa)
 Williams (Minnesota)
 Williams Bay, població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.
 Williams Creek, població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 Puerto Williams, localitat i port xilè a la riba nord de l'illa Navarino.
 Biografies:
 Alberto Williams (Buenos Aires, 1862 — 1952), compositor, pianista, docent i director d'orquestra argentí.
 Bernard Williams (Westcliff-on-Sea, Essex, 1929 - Roma, 2003), filòsof anglès especialitzat en ètica.
 Betty Williams (Belfast, 1943 – Belfast, 2020), pacifista nord-irlandesa premiada el 1976 amb el Premi Nobel de la Pau.
 Creighton Williams Abrams (Springfield, Massachusetts, 1914 – Washington DC, 1974), militar estatunidenc.
 Eliseus Williams (Porthmadog, 1867 – 1926), poeta gal·lès en llengua gal·lesa.
 Esther Williams (Inglewood, Califòrnia, 1921) actriu estatunidenca.
 Frank Williams (South Shields, Tyne i Wear, 1942), fundador i director de l'equip WilliamsF1.
 Jack Williams, pilot de motociclisme anglès.
 Jody Williams (Putney, 1950), mestra estatunidenca guardonada amb el Premi Nobel de la Pau el 1997.
 John Williams (Floral Park, Nova York, 1932), compositor de música de cinema estatunidenc.
 Jonathan Williams, pilot de curses automobilístiques britànic que va arribar a disputar curses de Fórmula 1.
 Hank Williams, cantant i compositor estatunidenc de la música country.
 Henry Sylvester Williams (Arouca, Trinitat i Tobago, - Trinitat, 1911), advocat, conseller i escriptor.
 Hywel Williams (Pwllheli, 1953), polític gal·lès.
 Ken Williams (Evansville, 1954), programador de videojocs estatunidenc.
 Lucinda Williams (Louisiana, 1953), cantautora estatunidenca de música folk, rock i country.
 Maurice Williams (1982), jugador de bàsquet.
 Michelle Williams (Kalispell, Montana, 1980), actriu estatunidenca.
 Percy Williams Bridgman (Cambridge, EUA, 1881 - Randolph, 1961), físic i professor universitari estatunidenc.
 Ralph Vaughan Williams (Down Ampney, Gloucester, 1872 - 1958), compositor britànic.
 Raymond Williams (1921 - 1988), intel·lectual anglès.
 Robbie Williams (Burslem, Staffordshire, 1974), cantant britànic.
 Roberta Williams (La Verne, 1953), dissenyadora de videojocs.
 Robin Williams (Chicago, Illinois, 1951), actor còmic estatunidenc.
 Serena Williams (1981, Saginaw, Michigan), jugadora de tennis dels Estats Units.
 Shammond Williams (1975, Nova York), jugador de bàsquet nord-americà nacionalitzat georgià.
 Spencer Williams (Nova Orleans, Louisiana, 1889 – Flushing, Nova York, 1965), pianista, cantant i compositor estatunidenc.
 Tennessee Williams (Columbus, Mississipí, 1914 - Nova York, 1983), novel·lista i dramaturg estatunidenc.
 Vanessa Williams (Tarrytown, Nova York, 1963), cantant, compositora i actriu estatunidenca.
 Venus Williams (1980, Lynwood, Califòrnia), jugadora de tennis estatunidenca.
 Miscel·lània:
 WilliamsF1, equip de Formula 1 creat el 1969 per Frank Williams.
 Tub Williams.